Korte ima više značenja:
 Korte (Asti)
 Korte (Beluno)
 Korte (Bjela)
 Korte (Bolcano)
 Korte (KUneo)
 Korte (Đenova)
 Korte (Imperija)
 Korte (Masa-Karara)
 Korte (Modena)
 Korte (Padova)
 Korte (Ređo Emilija)
 Korte (Verona)